Old St. Peter’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old St. Peter’s Church (Dutchess County, New York), ID-Nr. 82005074
 Old St. Peter’s Church (Westchester County, New York), ID-Nr. 73001292
 Old St. Peter’s Church (Wisconsin), ID-Nr. 74002338